Mandra bezeichnet

 Mandra (Olt), Dorf im Kreis Olt (Rumänien)
 Mândra, mehrere Orte in Rumänien
 Mandra (Attika), Ort im Präfekturbezirk Westattika in Griechenland
 Mandra, der Zauberer, deutscher Titel des US-amerikanischen Comicstrips Mandrake the Magician